Эшпириту-Санту (Мертола) — район в муниципалитете Мертола округа Бежа в Португалии.
 Эшпириту-Санту (Низа) — район в Португалии, входит в округ Порталегре.